Благода́тный переу́лок — переулок, существовавший в Санкт-Петербурге с 1906 по 1961 годы.

Расположение 
Переулок проходил от Свеаборгской улицы до Варшавской, вдоль которой в то время проходил головной участок Варшавской железнодорожной линии, впоследствии (в 1967 году) снятый.

Название 
Предположительно, название переулка произошло от благодатной, богатой растительностью местности.

История 
Образован переулок был в 1906 году. В 1937 году к северо-западу от перекрёстка Московского проспекта и современной Благодатной улицы между домами на северной стороне Благодатного переулка в 100 метрах от Московского проспекта напротив пожарного депо была оборудована трамвайная конечная станция «Благодатный переулок». В 1961 году кольцо вместе с линией до Московского проспекта было ликвидировано, в настоящий момент на его месте располагаются сквер и жилой дом (Благодатная ул., 20). 12 ноября 1961 года Благодатный переулок был объединён вместе с Ново-Благодатным переулком в Благодатную улицу.

Примечания

Литература